Faragó József (1821–1895) szobrász
Faragó József (1829–1900) honvédhadnagy, sótárnok
Faragó József (1866–1906) grafikus
Faragó József (1890–1981) gimnáziumi énektanár, református kántor, karnagy
Faragó József (1922–2004) romániai magyar néprajzkutató, folklorista
Faragó József (1931–2011) kosárlabdázó
Faragó József (1953) színész, rendező
Faragó József (1964) újságíró
Faragó József (1966) Európa-bajnok birkózó